Бургзонндег — уходящий своими корнями в языческое прошлое праздник огня, отмечаемый в Люксембурге ежегодно 13 марта. В этот день по всей стране на возвышенностях разжигаются костры, символизирующие уход зимы и начало весеннего пробуждения природы. Согласно поверью, в огне сгорают все прошлогодне проблемы и заботы, на замену которому приходит новое солнце. Люди верили, что в тринадцатый день третьего месяца года колдуны и ведьмы устраивали свои шабаши, и этот день считался наиболее удачным в году.

Праздник является единственной сохранившейся традицией четырёх огней: символизирующий победу Солнца над Зимой огонь Великого поста, Пасхальный огонь, представляющий возрождение природы, огонь святого Джона, который знаменует собой летнее солнцестояние, и провожающий осень огонь святого Мартина.

Ссылки 
Фестиваль огня Бургзонндег в Люксембурге

Праздники 13 марта